Jaśki (Podlachie)
 Jaśki (Varmie-Mazurie)